OHA se može odnositi na:
 -{Open Handset Alliance}-, konzorcijum
 Antidijabetesni lek, oralni hipoglicemijski agens